Дробот:

Персоналии 
 Дробот, Анна Яковлевна (1920—?) — доярка, Герой Социалистического Труда.
 Дробот, Галина Васильевна (1917—2009) — русский писатель, журналист, лауреат премии им. А. Д. Сахарова, ответственный редактор лит. альманаха «Апрель».
 Дробот, Дмитрий Васильевич (род. 1938) — советский и российский химик, лауреат премии имени Л. А. Чугаева (1997).
 Дробот, Евгений Павлович (род. 1946) — латвийский политик, депутат Верховного совета Латвии (1990—1993).
 
 Дробот, Ольга Дмитриевна (род. 1962) — российский переводчик, специалист по скандинавской литературе.

Топоним 
 Дроботы (Дрогичинский район) — деревня в Дрогичинском районе Брестской области Белоруссии;

См. также 
 Дроботов — фамилия.
 Дроботенко, Сергей Анатольевич (род. 1969) — российский юморист.